Francia
La Roquette – comune dell'Eure
La Roquette-sur-Siagne – comune delle Alpi Marittime
La Roquette-sur-Var – comune delle Alpi marittime
Roquette – quartiere di Parigi